Maple Hill ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Maple Hill (Alabama)
 Maple Hill (Iowa)
 Maple Hill (Kansas)
 Maple Hill (Minnesota)
 Maple Hill (Missouri)
 Maple Hill (New York)
 Maple Hill (North Carolina)
 Maple Hill (Pennsylvania)
 Maple Hill (Tennessee)
 Maple Hill (Wisconsin), im Chippewa County